Onderdistrict in Indonesië
 Tanggungharjo (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Grobogan in de provincie Midden-Java
Plaats in Indonesië
 Tanggungharjo (Grobogan), een plaats in het bestuurlijke gebied Grobogan in de provincie Midden-Java
 Tanggungharjo (Tanggungharjo), een plaats in het bestuurlijke gebied Grobogan in de provincie Midden-Java